Le tournoi de tennis de Tachkent en Ouzbékistan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de la Kazakhe Galina Voskoboeva, de la Russe Margarita Gasparyan, de la Slovaque Jana Čepelová, de la Suédoise Johanna Larsson et de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Kristýna Plíšková, Patricia Maria Țig, Sara Sorribes Tormo, Sofia Shapatava et Amra Sadiković.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Tachkent
2016 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2016
Tennis en octobre 2016